SVO steht als Abkürzung für:

 Flughafen Moskau-Scheremetjewo nach dem IATA-Flughafencode
 SVO Innsbruck, österreichischer Breitensportverein
 SV Ottfingen, deutscher Fußballverein
 Stromversorgung Osthannover, Netzbetreiber in Niedersachsen, siehe SVO Holding
 die Satzteilreihenfolge Subjekt-Verb-Objekt

Abkürzung

cs:Slovosled#Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů